Maria af Rumænien (født 6. januar 1900 i Gotha, Sachsen-Coburg og Gotha, død 22. juni 1961 i London, England) var en rumænsk prinsesse, der var dronning af Jugoslavien fra 1922 til 1934 som hustru til kong Alexander 1. af Jugoslavien.

Hendes forældre var kronprins Ferdinand af Rumænien og dronning Victorias barnebarn, Marie af Edinburgh. Hendes bror Carol II blev konge af Rumænien i 1930.

Hun fik tre børn, deriblandt Peter II, Jugoslaviens sidste konge. De to yngre sønner var Tomislav og Andrej.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Dronninger af Jugoslavien
Kongelige fra Rumænien
Personer fra Jugoslavien
Personer fra Rumænien
Marie af Jugoslavien
Personer fra Gotha
Tyskere i 1800-tallet
Dronningemødre